Bundesliga 2010-11 var den 99. udgave af det østrigske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra den 6. august, 2010 og blev afsluttet den 29. maj, 2011.

Sturm Graz ] vandt deres tredje østrigske mesterskab i fodbold.

Tabel

Målscorer 
Pr. 15. maj, 2011; Kilde:Austrian Bundesliga 

Fodboldsæson 2010-11
2010-11 (Østrig)